Fueled by Ramen — американський лейбл, який працює як дочірня компанія Warner Music Group, і поширюється по Atlantic Records. Лейбл заснований в Гейнсвіллі, штат Флорида, нині базується в місті Нью-Йорку.

Артисти, які підписали контракт із Fueled by Ramen

Активні артисти 
 Cobra Starship
 Fun.
 Ghost Town
 Gym Class Heroes
 Oh Honey
 Panic! at the Disco
 Paramore
 Travie McCoy
 Twenty One Pilots
 Vinyl Theatre
 Young the Giant

Неактивні артисти 
 The Academy Is...
 Animal Chin
 Ann Beretta
 Cadillac Blindside
 The Causey Way
 Days Away
 Discount
 The Friday Night Boys
 Frodus
 The Hippos
 The Impossibles
 Kane Hodder
 Kissing Chaos
 Limp
 Mid Carson July
 October Fall
 Pollen
 Powerspace
 A Rocket to the Moon
 Roy
 Slick Shoes
 Slowreader
 The Stereo
 Swank
 Teen Idols
 Whippersnapper
 The Æffect

Артисти на перерві 
 Autopilot Off
 Blueline Medic
 Phantom Planet
 Recover

Почали кар'єру з цього лейблу 
 The A.K.A.s
 August Premier
 The Cab
 Cute Is What We Aim For
 Fall Out Boy
 Forgive Durden
 Foundation
 The Hush Sound
 Jersey
 Jimmy Eat World
 Less Than Jake
 Lifetime
 Rome
 The Pietasters
 This Providence
 Punchline
 Sublime With Rome
 The Swellers

Посилання 
 Fueled by Ramen  
 https://www.webcitation.org/6AWx5IBz4?url=http://www.hitquarters.com/index.php3?page=intrview%2Fopar%2Fintrview_John_Janick_Interview.html 

Atlantic Records
Warner Music Group
Американські лейбли звукозапису
Рок-лейбли звукозапису
Підприємства, засновані 1996
Лейбли звукозапису Нью-Йорка
Засновані у США 1996